Feng Huang, de Chinese tegenhanger van de feniks
Fenghuang (stad), een stad in China